O'Neill is een Ierse achternaam die is afgeleid van het Ierse Uí Néill.

Personen
 Aiden O'Neill, Australisch voetballer.
 Ed O'Neill, Amerikaans acteur.
 Eugene O'Neill, Amerikaans schrijver, Nobelprijswinnaar in 1936.
 Jack O'Neill (ondernemer), Amerikaans ondernemer en wetsuitpioneer.
 Martin O'Neill, Noord-Iers voetballer.
 Nathan O'Neill, Australische wielrenner.
 Michael O'Neill (acteur), Amerikaans acteur. 
 Michael O'Neill (voetballer), Noord-Iers voetbalcoach en voetballer.
 Paul O'Neill (politicus), Amerikaans politicus.
 Shane O'Neill, Amerikaans voetballer.
 Susie O'Neill, Australisch zwemster.
 Tip O'Neill, een Amerikaans politicus

Fictieve personages
 Jack O'Neill (Stargate).

Geografie
 O'Neill (Nebraska).

Overige
 O'Neill (bedrijf), Amerikaans bedrijf in surfbenodigdheden

Ierse achternaam